Cultuur
Le Réveil (Rodin), beeld van Auguste Rodin
Le réveil (Gonzalès), schilderij van Eva Gonzalès
Le Réveil (Hervieu), een theaterstuk van Paul Hervieu
Le Réveil (1925), een film van Jacques de Baroncelli uit 1925
Le Réveil (1996), een film van Marc-Henri Wajnberg uit 1996
Pers
Le Réveil Anarchiste, een Zwitserse krant
Le Réveil (Frankrijk), een Franse krant
Le Réveil de Neufchâtel, een lokale Franse krant
Le Réveil (Quebec), een krant in Quebec
Le Réveil (Manche), een krant in het departement Manche
Le Réveil (Libanon), een Libanese krant
Le Réveil (Gent), een literair tijdschrift